Ива́н Петро́вич Мя́тлев (, Санкт-Петербург — , Санкт-Петербург) — русский поэт, камергер. Известен главным образом как автор юмористических стихотворений, прежде всего знаменитой поэмы «Сенсации и замечания мадам Курдюковой», а также слов популярных городских романсов («Как хороши, как свежи были розы…», «Фонарики-сударики»).

Биография 
Сын петербургского богача П. В. Мятлева, который возглавлял Государственный ассигнационный банк, владел домом у Исакия, мызами Знаменка и Новознаменка. Его мать Прасковья Мятлева была старшей дочерью фельдмаршала Ивана Салтыкова и «светской львицы» Дарьи Чернышёвой. Знаменитой в московском обществе «усатой княгине» он приходился внучатым племянником.

C пяти лет числился в Коллегии иностранных дел. В чине корнета лейб-гвардии Конного полка принимал участие в Заграничном походе русской армии 1813—1814 годов; за отличие в сражении при Фер-Шампенуазе был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. Уйдя с военной службы, служил в Министерстве финансов (1821—1836). Состоял членом Общего присутствия при Департаменте мануфактур и внутренней торговли, в январе 1830 года был пожалован придворным званием камергера, в 1833 году — чином статского советника. Совершил большое заграничное путешествие (1834—1839), во время которого до 1836 года числился в отпуске, затем вышел в отставку. При выходе в отставку был пожалован чином действительного статского советника.

Вернувшись в Петербург, открыл в своем доме салон, где устраивал музыкальные вечера и приемы. В обществе пользовался большими симпатиями, хотя часто разыгрывал роль шута. Был в дружеских отношениях с Пушкиным, Вяземским, Жуковским и Лермонтовым. Появление Ивана («Ишки») Мятлева «вводило радость в общество; его ум оживлял беседу, его разговор прогонял скуку».

Как поэт-любитель Мятлев издал два сборника стихотворений (СПб., 1834 и 1835), но известность приобрёл путевыми впечатлениями, изложенными в макаронических стихах под общим заглавием: «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границей, дан л’Этранже» (Тамб. [на самом деле печ. В СПб.], 1840—1844; 2 изд., СПб., 1856—67). К повторному изданию «Сенсаций» Мятлев поставил эпиграф: «Не ву пле па? Не лизе па!». Популярности этого сочинения отчасти содействовало искусство, с которым автор читал его в петербургских гостиных, отчасти — литографии-иллюстрации В. Ф. Тимма. «Сенсации г-жи Курдюковой» были переделаны для сцены и играны в Александринском театре. Прототипом г-жи Курдюковой считается М. Е. Быховец.

«Сенсации г-жи Курдюковой» написаны языком, представляющим удачное подражание тому смешению французского с нижегородским, которое в то время господствовало в русском обществе, и вообще дают верный сколок тона, приемов, способов выражаться и понятий тогдашнего «света».

В 1830-е гг. Мятлев сочинял шуточные стихи вместе с А. С. Пушкиным и П. А. Вяземским, который в письме Жуковскому называл его . Известна также поэтическая записка Вяземского Пушкину, где он обещает, что на вечере будет Мятлев.
Любезный родственник, поэт и камергер,А ты ему родня, поэт и камер-юнкер:
Мы выпьем у него шампанского на клюнкер.И будут нам стихи на матерный манер.
Слава острослова Мятлева, к концу XIX века совершенно забытого, была так велика, что когда Смирдин предпринял своё издание «Сто русских литераторов», то Мятлев попал одним из ста уже в третий том. Это возбудило негодование Белинского, который «Сенсации г-жи Курдюковой» объявил книгой скучной и довольно плоской, а мелкие стихотворения Мятлева, воспевающие высокие предметы, — очень смешными. Неожиданна в этом светском человеке 1830-х, всю жизнь проведшем в петербургских гостиных и за границей, жилка народности, которой проникнуты многие его стихотворения («Фонарики-сударики», «Новый год», «Настоечка тройная», «Разговор барина с Афонькой»). Полные собрания сочинений Мятлева были изданы в 1857 году в Петербурге, в 1893 году в Киеве и в 1894 году в Москве. Помимо перечисленных выше произведений, в них вошли книги с политипажами «Петергофский праздник» (СПб., 1842) и «Коммеражи» (СПб., 1844), а также поэма «Тарантелла» (СПб., 1844).

Мятлев состоял членом Рукодельного отделения Совета Императорского Вольного экономического общества и действительным членом Императорского минералогического общества.

Скончался от апоплексического удара в феврале 1844 года в Петербурге и был похоронен в семейном склепе в . По поводу его смерти П. Д. Дурново писал в своем дневнике: «Иван Мятлев умер сегодня утром в два часа. Он болел очень недолго. Говорят, что его унесли геморрой и паралич».

Семья 

Жена (с 1824) — Мария (Прасковья) Петровна Балк-Полева (10.02.1810 — 09.05.1861), дочь последнего представителя рода камергера и дипломата П. Ф. Балк-Полева. Вместе с мужем была знакома с Пушкиным, по-видимому о ней поэт писал жене, что за Марией Петровной бегают «холостые шарамыжники». В браке не отличалась верностью. П. А. Вяземский сообщал жене в мае 1832 года: «Здесь две скандальные истории: Обресков, оставил жену свою для Бобятинского, а молодую Мятлеву поймали в связи с beau-frère (зятем) Галаховым». Уехав вместе с мужем в заграничное путешествие (1834—1839), Мария Петровна не вернулась в Россию и осталась жить в Италии. Овдовев, она вышла второй раз замуж за барона Германа Франца фон Лютгенса. Умерла от «внутренней женской болезни» в Гейдельберге. Похоронена на православном кладбище в Висбадене.

Дети:
 Пётр Иванович (1826 — 07.01.1891), ротмистр, тайный советник, с 1866 года женат на Марии Ивановне Донауровой (1843—1918). Умер от кровоизлияния в мозг.
 Владимир Иванович (04.05.1830 — 03.04.1900), камергер двора, коллекционер, при жизни передавший свою коллекцию в Эрмитаж. Был женат на своей двоюродной сестре Варваре (1847—1908), дочери И. Г. Бибикова.
 Мария Ивановна (28.07.1835 — 30.07.1835), родилась в Франкфурте-на-Майне, похоронена там же.

Внук — поэт Владимир Петрович Мятлев (1868—1946).

Сочинения

Примечания

Литература 
 
 
 

Русские поэты
Иван Петрович
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Офицеры Российской империи
Действительные статские советники
Путешественники Российской империи
Общественные деятели Российской империи